Imesch ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Leopold Imesch (1931–2015), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Joliet in Illinois
 Ludwig Imesch (1913–1996), Schweizer Lehrer, Redakteur und Schriftsteller